

События 
 Поход Владимира Святославича против ятвягов
Родился преп. Антоний Печерский,  основатель  монашества  на  Руси.
 хаджиб (первый министр) Кордовского халифата Джафар аль-Мусхафи казнён по приказу аль-Мансура.
 Харальд I Синезубый возвращает Южную Ютландию. Захват «датского вала».
 Восстание полабских славян в Германии.
 Имперский сейм в Вероне: назначен «поход против греков и сарацин». Поход не состоялся.
 983—1002 — Король Германии Оттон III (980—1002), сын Оттона II и Феофано.
 983—991 — Регентство в Германии матери короля Феофано и его бабушки Аделаиды.
 983—984 — Папа Иоанн XIV. Его свержение и убийство Бонифацием.
 983—997 — Гилян присоединён к Табаристану.
 Отпадение кипчаков от державы кимаков.

Родились 
 Антоний Печерский

Скончались 
 Оттон II Рыжий

См. также